Андре́й Бата́лов:
 Баталов, Андрей Евгеньевич (род. 1974) — солист балета Мариинского театра.
 Баталов, Андрей Игоревич (род. 1970) — советский и российский хоккеист.
 Баталов, Андрей Леонидович (род. 1955) — советский и российский искусствовед. Примечания